Kvindernes 1500 fri konkurrence under VM i svømning 2011 blev afholdt den 25. og 26. juli 2011 i Shanghai, Kina. Indledende heats blev svømmet den 25. juli hvor de otte hurtigste svømmere kom videre til finalen følgende dag den 26. juli.

Rekorder
Før konkurrencen var de eksisterende verdens- og stævnerekorder som følger:

Der blev ikke sat nye verdens- eller stævnerekorder ved denne konkurrence.

Resultater

Heats
26 svømmere deltog i 4 heats.

Finalen
Finalen startede klokken 18:35.

Referencer

Eksterne links
2011 World Aquatics Championships: Women's 1500 metre freestyle start list, from OmegaTiming.com; retrieved 2011-07-23.

VM i svømning 2011